Селина се може односити на:
 Селина (Козенца), насеље у округу Козенца, Италија
 Селина (Свети Ловреч), насеље у општини Свети Ловреч, Хрватска
 Селине (до 1991. године Селина), насеље у општини Стариград, Хрватска